USS Pittsburgh je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pittsburgh (CA-4) 
 USS Pittsburgh (CA-72) 
 USS Pittsburgh (SSN-720)

Pittsburgh